Selva Nera ima više značenja:
 Selva Nera, Grosseto
 Selva Nera, Salerno